

Anno 
 11 o 11 a.C.

Geografia 
Cima Undici – montagna delle Dolomiti

Matematica 
 11 – numero naturale

Musica 
11 – album dei The Smithereens del 1989
11 – album di Bryan Adams del 2008
Undici – album degli Statuto del 2011
Und1c1 – singolo dei Finley del 2012

Storia 
Undici – erano magistrati dell'antica Atene di notevole importanza.

Televisione 
Undici – programma sportivo in onda su Italia 2
Undici – personaggio della serie televisiva Stranger Things